Flower kan syfta på:

 Flower (datorspel) – För spelet utvecklat av Thatgamecompany
 Flowers (album av Ace of Base) – För Ace of Base:s album släppt juli 1998
 Flower (berg) – ett berg i Antarktis

Personer
Sarah Flower Adams (1805–1848), en engelsk sångtextförfattarinna, diktare och under en tid skådespelare
William Henry Flower (1831–1899), en engelsk zoolog och läkare med auktorsförkortning Flower
R.J. Flower (), med auktorsförkortning Flower
 Flower (auktor) – en auktorsförkortning och personer som den används för